Exeliopsis perse, vlinder uit de familie spanners
Perse, uitgestorven weekdier uit de klasse van de Gastropoda 
Perseis, echtgenote van Helios
Saint-John Perse, Frans schrijver
Virachola perse , vlinder uit de familie Lycaenidae

Zie ook 
Per Se, restaurant in Manhattan